(né en 1956), chanteur d'opéra américain ;
  (né en 1946), professeur d'économie américain.

 Ulen, municipalité en Indiana ;
 Ulen, ville du Minnesota ;
 , lac en Norvège.

Voir aussi 
 Fredrik Ullén, pianiste suédois